Joshua Brookes ist der Name folgender Personen:

* Joshua Brookes (Biologe) (1761–1833), britischer Biologe und Anatom
 Joshua Brookes (Rennfahrer) (* 1983), australischer Motorradrennfahrer